Горячево — название нескольких населённых пунктов в России:
 Горячево — деревня в Судогодском районе Владимирской области.
 Горячево — деревня в Савинском районе Ивановской области.
 Горячево — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Горячево — деревня в Максатихинском районе Тверской области.